Ер-сюр-ла-Ліс () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Па-де-Кале. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на берегах річки Ліс, на відстані близько 200 км на північ від Парижа, 50 км на захід від Лілля, 50 км на північний захід від Арраса.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 4088 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 9812,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Сусідні муніципалітети

Галерея зображень

Посилання 

 Офіційний сайт міста Ер-сюр-ла-Ліс 
 сайт Туристичне бюро 
 Ер-сюр-ла-Ліс на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Ер-сюр-ла-Ліс на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Па-де-Кале

Примітки 

Муніципалітети департаменту Па-де-Кале